

Origine 
Vibert est un nom d'origine germanique, surtout porté en Savoie. On le rencontre dans les Ardennes sous le nom de Vuibert.

Patronyme 

 Alexandre Vibert (1847-1909), sculpteur français ;
 Allie Vibert Douglas (1894-1988), astrophysicienne canadienne ;
 François-Marie Vibert (1800-1876), évêque de Maurienne ;
 François Vibert, de son vrai nom Henri-François-Pierre Vibert (1891-1978), acteur de théâtre et de cinéma français ;
 James Vibert (1872-1942), sculpteur suisse, frère de Pierre-Eugène ;
 Jean-Georges Vibert (1840-1902), peintre académique français ;
 Jean-Pierre Vibert (1777-1866), rosiériste français ;
 Katherine Vibert (née en 1999), haltérophile américaine ;
 Luke Vibert (1973-), artiste, compositeur de musique électronique anglais ;
 Marcel Vibert (1883-1959), acteur français ;
 Mathieu Vibert (1920-1987), compositeur suisse ;
 Paul Vibert (1851-1918), homme de lettres français ;
 Paul Laurent Vibert  (1912-1970), Français libre ;
 Pierre-Eugène Vibert (1875-1937), graveur suisse, frère de James ;
 Robert Laurent-Vibert (1884-1925), industriel lyonnais et mécène ;
 Ronan Vibert (1964-2022),  acteur britannique ;
 Théodore Vibert (1813-1850), associé de Goupil & Vibert, Goupil, Vibert & Cie ;
 Victor Vibert (1799-1860), graveur français.

Liens externes